Красноарме́йская улица — название улиц в различных районах Санкт-Петербурга.
 В Адмиралтейском районе:
 1-я Красноармейская улица.
 2-я Красноармейская улица.
 3-я Красноармейская улица.
 4-я Красноармейская улица.
 5-я Красноармейская улица.
 6-я Красноармейская улица.
 7-я Красноармейская улица.
 8-я Красноармейская улица.
 9-я Красноармейская улица.
 10-я Красноармейская улица.
 11-я Красноармейская улица.
 12-я Красноармейская улица.
 13-я Красноармейская улица.
 Красноармейская улица — улица в Зеленогорске.
 Красноармейская улица — улица в Красном Селе (Можайский).
 Красноармейская улица — улица в Ломоносове.
 Красноармейская улица — улица в Петро-Славянке.
 Красноармейская улица — улица в Сестрорецке.
 Красноармейская улица — прежнее (1920-е — 1964) название части современной улицы Кольцова.
 Красноармейская улица — прежнее (1923—1993) название Артиллерийской улицы в Пушкине.
 Красноармейская улица — упразднённая улица в историческом районе Рыбацкое.